Натуральне число 790
 790 рік до нашої ери
 790 рік нашої ери